Архиепархия Санта-Фе () — архиепархия Римско-Католической церкви в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США. В митрополию Санта-Фе входят епархии Галлапа, Лас-Крусеса, Тусона, Финикса. Кафедральным собором архиепархии Санта-Фе является собор святого Франциска Ассизского.

История 
23 июля 1850 года Святой Престол учредил Апостольский викариат Нью-Мексико, выделив его из епархии Дуранго. В 1853 году Апостольский викариат Нью-Мексико был преобразован в епархию Санта-Фе.

5 февраля и 25 сентября 1868 года епархия Санта-Фе передала часть своей территории новым Апостольскому викариату Колорадо и Юты (сегодня — Архиепархия Денвера) и Апостольскому викариату Аризоны (сегодня — Епархия Тусона).

12 февраля 1875 года епархия Санта-Фе была возведена в ранг архиепархии.

16 сентября 1939 года и 17 августа 1982 года архиепархия Санта-Фе передала часть своей территории новым епархии Гэллапа и епархии Лас-Крусеса.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ John Baptist Lamy (29.07.1853 — 18.08.1885);
 архиепископ John Baptist (Jean-Baptiste) Salpointe (18.08.1885 — 7.01.1894);
 архиепископ Placide Louis Chapelle (7.01.1894 — 1.12.1897) — назначен Архиепископом Нового Орлеана;
 архиепископ Peter Bourgade (7.01.1899 — 17.05.1908);
 архиепископ John Baptist Pitaval (3.01.1909 — 29.07.1918);
 архиепископ Anthony Thomas Daeger (10.03.1919 — 2.12.1932);
 архиепископ Rudolph Aloysius Gerken (2.06.1933 — 2.03.1943);
 архиепископ Эдвин Винсент Берн (12.06.1943 — 26.07.1963);
 архиепископ Джеймс Питер Дэвис (3.01.1964 — 1.06.1974);
 архиепископ Robert Fortune Sanchez (1.06.1974 — 6.04.1993);
 архиепископ Michael Jarboe Sheehan (17.08.1993 — 27.04.2015);
 архиепископ John Charles Wester (27.04.2015 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация  

Католические епархии США
Религия в Нью-Мексико
Религия в Санта-Фе (Нью-Мексико)